Anton Günther von Schwarzburg-Sondershausen ist der Name folgender Personen:

 Anton Günther I. von Schwarzburg-Sondershausen (1620–1666), Graf von Sondershausen, siehe Anton Günther I. (Schwarzburg-Sondershausen)
 Anton Günther II. von Schwarzburg-Sondershausen zu Arnstadt (1653–1716), Graf und Fürst von Schwarzburg, Graf von Hohnstein sowie Herr von Sondershausen, Arnstadt und Leutenberg, siehe Anton Günther II. (Schwarzburg)